El apellido Sanderling puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Kurt Sanderling (1912–2011)
 Michael Sanderling (* 1967)
 Stefan Sanderling (* 1964)
 Thomas Sanderling (* 1942)